Mesones ist der Familienname folgender Personen:

 Facundo Mesones (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Lucas Mesones (* 1993), uruguayischer Fußballspieler